

Canada 
 Lakeshore est une municipalité de l'Ontario ;
 Lakeshore désigne la partie sud-ouest de l'île de Montréal ;
 L'hôpital général du Lakeshore est un hôpital situé à Pointe-Claire.

États-Unis 
 Lakeshore, census-designated place située en Louisiane.